Vorwort steht für:

 Prolog (Literatur), in der Literatur das Vorwort
 Präposition, eine Wortart

Siehe auch